Căldărușa se poate referi la:

 Localități din România:
 Căldărușa, o localitate în județul Brăila;
 Căldărușa, o localitate în județul Buzău.

 Râuri din Republica Moldova:
 Căldărușa, afluent de stânga al râului Camenca

 Căldărușa, festivalul folcloric organizată de primăria comunei Grănicești

Vezi și  
 Căldare (dezambiguizare)
 Căldăraru (dezambiguizare)

 Râul Căldărești (dezambiguizare)

Note 

Toponime românești